Zen může být:

 Zen – označení pro odnož mahájánového buddhismu
 AMD Zen - mikroprocesorová mikroarchitektura společnosti AMD
 Zen (hudební skupina) – nizozemská rocková skupina
 Zen (album, Zazie) – album zpěvačky Zazie z roku 1995
 Zen (album, DJ Krush) – album diskžokeje DJ Krushe z roku 2003

příjmení 
 Daniel Zen (1585–1628), brixenský biskup
 Enrico Zen (* 1986), italský cyklista
 Jean Zen (* 1981), francouzský cyklista
 Joseph Zen Ze-kiun (* 1932), biskup Hongkongu
 Lezley Zen (* 1974), americká pornoherečka
 Renier Zen († 1268), benátský dóže